Le Championnat de Norvège, ou Eliteserien, est le plus haut niveau des clubs masculins de handball en Norvège.

Clubs actuels 
Les clubs de la  sont :

Palmarès 
De 1966 à 1975, en 1980 et de 1998 à 2004, le champion de Norvège est désigné à l'issue de la saison régulière du championnat tandis que de 1976 à 1997 et depuis 2005, le champion de Norvège est désigné à l'issue de la phase de Plays-offs. 

Néanmoins, l'équipe qui représente la Norvège en Coupe des clubs champions puis en Ligue des champions (en gras ci-dessous) est le plus souvent le vainqueur de la phase de championnat.

De 1958 à 1965, un championnat a été disputé sous un format de coupe :

Bilan par club 
Après la saison 2021-2022

Meilleurs buteurs 
Les meilleurs buteurs sont :

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Coupe de Norvège
 Équipe de Norvège
 Championnat de Norvège féminin

Liens externes 
 
 

Compétition de handball en Norvège
Norvege
Handball